Тегесте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 26,41 км². Население 10731 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Маркос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web municipal

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе